ПЭТ — аббревиатура, сокращённое наименование, технологический термин.
 ПЭТ (мед.) — позитронно-эмиссионная томография: ПЭТ-технология, ПЭТ-обследование, ПЭТ-диагностика (онкология)
 ПЭТ (хим.) — полиэтилентерефталат (нефтехимия)

См. также 
 Крутая Пэт
 Это Пэт
 Пат
 Пэта, Томаш
 Пэта